Loda bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loda (Illinois)
 Loda (West Virginia)

in Aserbaidschan:
 Loda (Aserbaidschan)

Personen:
 Nicola Loda (* 1971), italienischer Profi-Radrennfahrer

Siehe auch:
 Loda Township
 Loda, ursprünglicher Name der von Karl v. Drais erfundenen Laufmaschine, der Vorläufer des Fahrrades, weiter nach dem Erfindernamen als Draisine benannt